Cneu Mânlio Vulsão (cônsul em 474 a.C.), cônsul romano em 474 a.C..
 Cneu Mânlio Vulsão (tribuno consular em 379 a.C.), tribuno consular romano em 379 a.C..
 Cneu Mânlio Vulsão, cônsul romano em 189 a.C. e conquistador da Galácia.

 
Desambiguações de antropônimos